Un jardin sur l'Oronte, roman de Maurice Barrès ;
 Un jardin sur l'Oronte, drame lyrique tiré du roman.